Jméno a příjmení Jan Tichý má více nositelů:

 Jan Tichý (Jan Tichy; * 1974) – česko-izraelský umělec a fotograf
 Jan Hus Tichý (1921–2000) – český hudební skladatel a dirigent
 Jan Tichý (starosta) (1842–1907) – český starosta Náchoda v letech 1883-98
 Jan Tichý (entomolog) (1890-1976) – český entomolog, legionář, učitel a muzejní pracovník
 Jan Tichý (hudebník) - český kytarista v kapelách Adonis DNA, Olaf Olafsonn and the Big Bad Trip, Voluptas a dalších